Сен-Ремі-о-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Сен-Ремі-о-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале